Семёновка — посёлок в составе Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Федерации.

География 
На северо-востоке: хутор Андреевский. 

На юго-западе: посёлок Шаумянский, хутор Новомихайловский.

На севере-западе: село Обильное.

Расстояние до краевого центра: 159 км.

Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
До 2017 года посёлок входил в упразднённый Шаумяновский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 79 % населения — русские.

Инфраструктура 
Медобслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.

Уличная сеть Семёновки насчитывает 4 улицы (Горького, Лесная, Новая и Садовая). 

В конце посёлка, в 150 м от краевой дороги Георгиевск — х. Андреевский, расположено открытое кладбище (площадь участка 8  тыс. м²).

Примечания 

Населённые пункты Георгиевского района